Smíšená čtyřhra ve Wimbledonu 2016 probíhala na přelomu června a července 2016. Do londýnského grandslamu nastoupilo čtyřicet osm párů. Obhájcem titulu byl indicko-švýcarský pár Leander Paes a Martina Hingisová, který ve třetím kole překvapivě podlehl Kontinenovi s Watsonovou.

Vítězem mixu se stal nenasazený finsko-britský pár složený z 35. hráče deblového žebříčku Henriho Kontinena a 119. ženy klasifikace ve čtyřhře Heather Watsonové, kteří ve finále zdolali kolumbijsko-německé turnajové patnáctky Roberta Faraha s Annou-Lenou Grönefeldovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. Oba si rozdělili částku 100 000 liber, finalisté pak poloviční prémii.

Po utkání pak při slavnostním ceremoniálu Kontinen vyzdvihl svou spoluhráčku: „Vůbec by mě nenapadlo, že bych tu mohl dosáhnout takového úspěchu, ale díky Heather se to povedlo a já jsem teď neskutečně šťastný.“ Watsonová k tomu poznamenala: „Tohle je pro mě neskutečná chvíle. Vyhrát grandslam a ještě před domácím publikem. Vůbec nedokážu slovy popsat své pocity. Nemůžu se přestat smát. Užili jsme si tu spoustu zábavy od prvního do posledního míčku.“

Šampioni získali premiérový grandslamový titul kariéry. Kontinen se stal historicky prvním finským vítězem grandslamu. Watsonová již zvítezila na juniorce US Open 2009 a smíšenou soutěž ovládla jako první Britka od roku 1987, kdy na londýnském pažitu triumfovala Jo Durieová.

Nasazené páry 

Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Ivan Dodig /  Sania Mirzaová (2. kolo)
  Bruno Soares /  Jelena Vesninová (2. kolo, odstoupili)
  Horia Tecău /  Coco Vandewegheová (2. kolo)
  Max Mirnyj /  Čan Chao-čching (2. kolo)
  Nenad Zimonjić /  Čan Jung-žan (3. kolo)
  Łukasz Kubot /  Andrea Hlaváčková (3. kolo)
  Raven Klaasen /  Raquel Atawová (2. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Kiki Bertensová (2. kolo)
  Radek Štěpánek /  Lucie Šafářová (3. kolo)
  Alexander Peya /  Andreja Klepačová (čtvrtfinále)
  Marcin Matkowski /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Daniel Nestor /  Čuang Ťia-žung (2. kolo)
  Rohan Bopanna /  Anastasia Rodionovová (3. kolo)
  Ajsám Kúreší /  Jaroslava Švedovová (semifinále)
  Robert Farah /  Anna-Lena Grönefeldová (finále)
  Leander Paes /  Martina Hingisová (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2016